Juncia puede referirse a:
 El nombre común de la planta Aphyllanthes monspeliensis. 
 El nombre común de la planta Bolboschoenus maritimus.
 El nombre común de la planta Carex bigelowii.
 El nombre común de la planta Carex divisa.
 El nombre común de la planta Carex hispida.
 El nombre común de la planta Cyperus fuscus.
 El nombre común de la planta Cyperus longus.
 El nombre común de la planta Cyperus rotundus.
 El nombre común de la planta Erica arborea.
 El nombre común de la planta Juncus acutus.
 El nombre común de la planta Schoenoplectus lacustris.
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.